Yester ist der Name folgender Personen:

 Jerry Yester (* 1943), US-amerikanischer Folkrock-Musiker, Produzent und Arrangeur
 Emanuel Moravec (Pseudonym Stanislav Yester; 1893–1945), tschechischer Militär, Buchautor und Kollaborateur
Siehe auch
Jester